Kristallnacht může znamenat:
 německy Křišťálová noc – nacistický protižidovský pogrom z listopadu 1938
 Kristallnacht (album) –  studiové album amerického hudebního skladatele a saxofonisty Johna Zorna z roku 1993
 Kristallnacht (hudební skupina) – francouzská NSBM kapela založená roku 1996